Турнир по кёрлингу на зимней Универсиаде 2007 года прошёл с 18 по 26 января в итальянском городе Пинероло. Кёрлингисты (и мужчины, и женщины) разыграли награды Универсиады 2-й раз в истории. Все матчи турнира прошли на арене «Pinerolo Palaghiaccio».

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Мужчины

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая квалификация

Женщины

Групповой этап 

  Проходят напрямую в плей-офф.
  Проходят в тай-брейки за выход в плей-офф.

Тай-брейки 
Поскольку сборные Японии, Италии и Китая набрали одинаковое количество побед, то для определения обладателя 4-го места (выходящего в финал плей-офф) были проведены дополнительные матчи. Сначала играли сборные Италии и Китая; проигравший занимал общее 6-е место, победитель выходил на матч со сборной Японии за 4-е и 5-е место.

В результате тай-брейков сборная Японии вышла в плей-офф с 4-го места, сборная Италии заняла общее 5-е место, сборная Китая — общее 6-е место.

Плей-офф

Итоговая квалификация

Ссылки 
 Мужской турнир — Кёрлинг на зимней Универсиаде 2007 на сайте ВФК
 Женский турнир — Кёрлинг на зимней Универсиаде 2007 на сайте ВФК

2007 год в кёрлинге
2007
Кёрлинг на зимней Универсиаде 2007